Bánffy Dániel (1812–1886) főispán
 Bánffy Dániel (1893–1955) nagybirtokos, földművelésügyi miniszter